Etting ist

ein Ortsname:
 Etting (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Etting (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Etting (Rain), Ortsteil der Stadt Rain am Lech, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Etting (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Etting (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Etting (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft der Gemeinde Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

ein Familienname:
 Ruth Etting (1896–1978), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Ettingen